Falco nero – uccello della famiglia dei Falconidi
 Falco nero – saggio di Mark Bowden del 1999
 Falco Nero – capo guerriero dei nativi americani Sauk